Planeta steht für:
 El Planeta, spanischer Flamencosänger
 Planeta (Mediengruppe), spanischer Verlag
 Premio Planeta, Literaturpreis durch die Planeta (Mediengruppe)
 RTR Planeta, staatlicher Fernsehsender Russlands
 Druckmaschinenwerk Planeta, ehemaliger eigenständiger Druckmaschinenhersteller, heute bei Koenig & Bauer
 von Hermann Wilhelmi 1861 gegründete Hebetechnikfirma 
 Planeta Paulina, Werk der mexikanischen Sängerin Paulina Rubio 
 Planeta (Brasilien), Ort in Brasilien am Fluss Solimões 
 Isch Planeta, russisches Motorrad
 Planeta, ein historischer Ausdruck für Kasel (liturgische Kleidung)

Planéta ist der Familienname folgender Personen:
 Szimonetta Planéta (* 1993), ungarische Handballspielerin